Consiliul Antifascist de Eliberare Populară a Iugoslaviei, cunoscut cu abrevierea iugoslavă AVNOJ (în ) a fost o organizație umbrelă politică pentru consiliile de eliberare națională a rezistențelor iugoslave împotriva ocupației forțelor Axei, care ulterior a devenit guvernul provizoriu al Iugoslaviei pe timpul războiului. AVNOJ a fost înființat la 23 noiembrie 1943, pentru a administra teritoriile controlate de partizani. A fost principala conducere politică a rezistențelor iugoslave în timpul ocupației Puterilor Axei din Al Doilea Război Mondial.

Note 

Mișcări de rezistență în Europa în al Doilea Război Mondial